Верхнеберёзово — название населённых пунктов в России:
 Верхнеберёзово — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Верхнеберёзово — деревня в Притобольном районе Курганской области.